The Smuggler – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Smuggler – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Smuggler – cortometraggio del 1913 diretto da Robert G. Vignola
 The Smuggler – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé
 The Smuggler – film del 1915 diretto da Raoul Walsh